Колонија дел Маестро има више значења:

 Колонија дел Маестро, Парахе Накананда (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија дел Маестро (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику